muł – błotnisty osad występujący w zbiornikach wodnych lub w ich pobliżu
 muł – mieszaniec międzygatunkowy klaczy konia domowego z ogierem osła